Bagienice Małe [] ist ein polnischer Ortsname:
 Bagienice Małe (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1929 Klein Bagnowen, 1929 bis 1945 Bruchwalde, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Bagienice Małe (Kuczbork-Osada), Dorf im Powiat Żuromiński, Woiwodschaft Masowien